Пара Даниэль Нестор / Ненад Зимонич — чемпионка соревнований.

Прошлогодние победители — Боб и Майк Брайаны — защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Первый раунд)

<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Финал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2014